Regede osztrák-szlovén határváros régi magyar neve. Az egykori Regede ma két részből áll:
Bad Radkersburg, osztrák város a Mura bal partján Stájerországban
Gornja Radgona, szlovéniai város a Mura jobb partján